HMS Blanche può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Blanche (1786) – fregata
HMS Blanche (1867) – sloop-of-war
HMS Blanche (1909) – incrociatore
HMS Blanche (H47) – cacciatorpediniere della Classe B